Амбър Хърд () е американска актриса и модел.

Биография и творчество 
Тя е запалена по плуването, катеренето, язденето на коне, гмуркането и голфа. Говори испански език и владее езика на знаците, също така притежава сертификат за спасител. Считана за секссимвол, Хърд често се появява във фото сесии по списанията.

Филмография

Източници

Външни препратки 
  на Амбър Хърд
 

Американски актриси
ЛГБТ актьори и актриси
Американски правозащитници
Американски атеисти
Модели от САЩ
Родени в Остин